Bernard Gerboud (1949 - 2014), un plasticien, architecte et urbaniste.
François Gerboud (1881 - 1949), un homme politique français.